Primera División 2000-2001 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2000-2001 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2000-2001 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio